Стрільці — піше військо в Московській державі у середині XVI — на початку XVIII ст., яке формувалося з найманців (здебільшого вільних збіднілих селян і міщан).
 Українські січові стрільці — військове формування Австро-угорської армії, сформоване 1914 року під час Першої світової війни, що було укомплектоване етнічними українцями.
 Січові Стрільці — військовий підрозділ Армії УНР, сформований 1917 року початково з військовополонених австро-угорців українського походження.
 Латиські стрільці — частини російської армії під час Першої світової війни, укомплектовані латишами.
 Гірські стрільці — війська, призначені для ведення бойових дій у гірській місцевості.
 Альпійські стрільці — назва гірських стрільців у деяких країнах.
 Мотострільці — вживана назва військовослужбовців механізованих (мотострілецьких) військ.
 «» — британська кримінальна драма режисерів Коліна Тіга й Ґленна Дерфорта за сценарієм Ендр'ю Говарда, Луїса Демпсі й Ґері Янга, що вийшла на екрани в 2002 році.

Стрільці (Стшельце) — село у Польщі, в гміні Білопілля Холмського повіту Люблінського воєводства.

Стрільці — село, Петуховський округ, Курганська область
 Стрільці — село, Тамбовський район, Тамбовська область